

Франція 
 Теней () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Теней () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє

Японія 
 Теней (Фукусіма)